Ге () — фамилия.

Известные носители 
 
 
 Ге (Гей), Джон (1688—1732) — английский поэт.
 Ге, Жак Этьенн (1786—1864) — французский ботаник.
 Ге, Жорж (1893—1962) — финский артист, хореограф, педагог.
 Ге, Зоя Григорьевна (1861—1942) — русская революционерка.
 Ге, Ибраима (род. 1982) — сенегальский шашист.
 Ге, Иван Николаевич (1841—1893) — драматический писатель.
 Ге, Ия Григорьевна (Леди Абди; 1903—1992) — портниха, модельер, манекенщица.
 Ге, Клод (1800—1873) — французский ботаник, миколог и иллюстратор.
 Ге, Ксения Михайловна (1892—1919) — следователь Кисловодской ЧК, «наркомздрав» Кисловодска.
 Ге, Луи Антонович (1851—1915) — вице-консул Франции в Севастополе.
 Ге, Миша Цзюнович (род. 1991) — узбекский фигурист-одиночник.
 
 Ге, Пётр Николаевич (1859—1939) — статский советник, мировой судья, член городской управы Петербурга, искусствовед.
 Ге, Софи (1776—1852) — французская писательница.
 Ге, Ханс-Петер (род. 1934) — немецкий библиотековед и библиотечный деятель.

См. также 
 Гея (значения)
 Гэ

Примечания